Guillermo Díaz est le nom de : 
 Guillermo Díaz Zambrano (1930-1997), footballeur chilien ;
 Guillermo Díaz González (1985-), basketteur portoricain ;
 Guillermo Diaz (1975-), acteur américain.